Move é uma canção da banda de rock alternativo brasileira Cansei de Ser Sexy, lançada em 4 de novembro de 2008 pelo segundo álbum do grupo, Donkey.

Videoclipe 
Dirigido e produzido por Keith Schofield, o vídeo foi gravado em Barcelona, na Espanha, sendo liberado pelo MySpace oficial da banda.

Faixas 
CD single
"Move" ( version)
"Move" (Frankmusik's club bingo dub)

EP
 "Move (Cut Copy Remix)"
 "Move"
 "Move (Metronomy Remix)"
 "Move (Frankmusic Club Bingo Dub)"

Download digital
"Move"
"Move" (Metronomy remix)

7" vinyl
A. "Move" (album version)
B. "Move" (Cut Copy remix)

12" maxi vinyl
A1. "Move" (Cut Copy remix)
A2. "Move" (album version)
B1. "Move" (Metronomy remix)
B2. "Move" (Frankmusik club bingo dub)
B3. "Move" (instrumental version)

Single Promo
"Move" ( version)
"Move" (instrumental)

Posições

Ligações externas 
 
 

Canções gravadas por Cansei de Ser Sexy
Singles de 2008
Canções de synthpop